Die Saison 2016/17 der 2. Handball-Bundesliga der Frauen war die 32. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten in insgesamt 240 Spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison begann am 10. September 2016 und endete am 20. Mai 2017. Die HSG Bensheim/Auerbach und der HC Rödertal stiegen in die 1. Handball-Bundesliga auf. Die HSG Kleenheim, der TSV Haunstetten und der TuS Lintfort stiegen in die 3. Liga ab. Absteiger der 1. Bundesliga war die SG Rosengarten Blau-Weiss Buchholz. Aufsteiger der 3. Liga waren die HSG Hannover-Badenstedt, die HSG Kleenheim, die TSG Ketsch sowie der TuS Lintfort.

Modus 
Der Modus war jeder gegen jeden mit einem Heim- und Auswärtsspiel. Der Tabellenführer und die zweitplatzierte Mannschaft stiegen am Ende der Saison direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten vier Mannschaften stiegen direkt in die 3. Liga ab. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz waren Entscheidungsspiele anzusetzen.

Tabelle 

 Die SG Rosengarten Blau-Weiss Buchholz verzichtete auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.
 Der HC Rödertal verzichtete nach der SG Rosengarten Blau-Weiss Buchholz zunächst ebenfalls auf dem Aufstieg, wodurch der TV Nellingen erstklassig blieb. Nach der Insolvenz des HC Leipzig rückte der HC Rödertal schließlich doch in die 1. Bundesliga nach und die SG H2Ku Herrenberg als Drittletzter verblieb in der 2. Bundesliga.
 Die HSG Kleenheim zog seine Mannschaft nach der Saison freiwillig zurück, wodurch der BSV Sachsen Zwickau die Klasse hielt.

Kreuztabelle

Vereine und Spielstätten 
In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Vereine mitsamt den Heimspielstätten und den Kapazitäten.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga (Frauen) 2016/17

Weblinks 
 Handball-Bundesliga der Frauen
 Bundesligainfo

Einzelnachweise 

Handballsaison 2016/17
2016